Andrzej Czernecki (1939-2012) – polski przedsiębiorca i polityk
 Jan Czernecki (1871-1955) – wydawca, pisarz, fotograf
 Józef Czernecki (1847-1929) – polski nauczyciel
 Michał Czernecki (ur. 1978) – polski aktor
 Ołeksandr Czernecki (ur. 1984) – ukraiński zapaśnik
 Roman Czernecki (1904–1986) – polski pedagog
 Tadeusz Wałek-Czernecki (1889-1949) – polski historyk starożytności
 Wasyli Czernecki (1837-1900) – publicysta, pisarz łemkowski

Zobacz też 
 Czarnecki